Philippe-Nicolas Milcent (1701-1800), dessinateur et graveur français ;
 Jean-Baptiste de Milcent (1747-1833), dramaturge et journaliste français ;
 Pierre-Joseph Bertrand-Milcent (1812-1879), personnalité politique française ;
Louis Milcent (1846-1918), fondateurs du syndicalisme agricole en France et promoteur du catholicisme social ;
 Jean Milcent (1900-1981), homme de lettres et homme politique français.